Pertramer ist der Familienname folgender Personen:

 Elfie Pertramer (1924–2011), deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin
 Ingo Pertramer (* 1975), österreichischer Fotograf
 Moritz Pertramer, deutscher Synchronsprecher